Vedro Polje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vedro Polje, un village situé dans la municipalité de Bosanski Petrovac, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vedro Polje, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Vedro Polje, un village situé dans la municipalité de Sunja, comitat de Sisak-Moslavina.